Muchina ist der Familienname folgender Personen:

 Wera Ignatjewna Muchina (1889–1953), russische Bildhauerin